Kondo o Kondō hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Arquitectura 
 Kondō (en japonés, 金堂), uno de los términos utilizados para el pabellón principal de un templo budista japonés.

Personas 
 Hiroki Kondo
 Marie Kondo
 Shuri Kondo, luchadora 
 Toshinori Kondo

Física 
 Efecto Kondo